Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées D49 :
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D49 reliant Hulín à le frontiere slovaque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres